

Чиркіно — село, Сайрамський район, Туркестанська область

Чиркіно — присілок, Новодугинський район, Смоленська область